Josef Mühlmann kan syfta på:

* Josef Mühlmann (1805–1865), österrikisk målare
 Josef Mühlmann (1886–1972), österrikisk konsthistoriker